Jaume Batlle i Mir (Barcelona, 1801 - Sarrià, 1858), pintor i gravador català
 Jaume Batlle Bigas (Barcelona, 1911-1990), aparellador i mestre d'obres